Aïsja, een van de vrouwen van Mohammed
Aïcha (lied) , een single van Khaled
A'isha (naam), een naam
A`isha (film), een Egyptische film uit  1953.
"Aisha", een lied van Death in Vegas
"Aisha", een lied van McCoy Tyner
"Aisha", een lied van John Coltrane
Aïcha (Outlandish), een lied van Outlandish.
Aicha (naam), een voornaam
Aicha (frazione), een frazione van de Italiaanse gemeente Natz-Schabs.
Aicha (Coburg), een gemeente van Vrijstaat Coburg
 "Aicha", een lied van Ismo